Il campionato europeo di scherma 2016 si è disputato a Toruń, in Polonia, dal 20 al 25 giugno 2016 all'Arena Toruń. La manifestazione prevedeva la disputa di gare individuali nelle armi di fioretto, spada e sciabola, sia maschili che femminili e delle gare a squadre, delle stesse tre armi, sia al maschile che al femminile. Nelle gare individuali, i perdenti delle semifinali ottenevano entrambi la medaglia di bronzo senza disputare la piccola finale di consolazione prevista invece nelle gare a squadre.

Programma

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Collegamenti esterni

 2016
Scherma nel 2016
Competizioni sportive a Toruń